Factory (ontwerppatroon), een ontwerppatroon in objectgeoriënteerde programmeertalen
 "Factory", een single uit 1978 van het studioalbum Darkness on the Edge of Town van Bruce Springsteen
 "Factory", een single van Wall of Voodoo, afkomstig van het studioalbum Call of the West
 Factory Records, een Brits platenlabel dat actief was tussen 1978 en 1992
 Factory (televisieserie), een komedieserie
 Factory (Kentucky), een gemeenschap in de Verenigde Staten